

Namen 
 Albert Claude, Belgisch wetenschapper
 Antoine Claude (1807-1880), Frans agent en chef van de Staatsveiligheid
 Claude Barzotti, zanger
 Claude Chappe, uitvinder
 Claude Criquielion, wielrenner
 Claude Debussy, componist
 Claude De Burie, Vlaamse acteur
 Claude François, artiest
 Claude Ganser, Luxemburgs voetballer 
 Claude Gensac, actrice
 Claude Hubaux, Belgisch politicus
 Claude Jade, actrice
 Claude Kiambe, Nederlands/Congolese zanger
 Claude Lelouch, filmregisseur
 Claude Lorrain, schilder
 Claude Makélélé, voetballer
 Claude Monet, kunstschilder
 Claude Piéplu, acteur
 Claude Pompidou, presidentsvrouw
 Claude Reiter, Luxemburgs voetballer 
 Florent Claude, Belgisch biatleet

Fictief 
 Claude (Grand Theft Auto), personage
 Claude Frollo, personage uit De klokkenluider van de Notre Dame

Geografie 
 Claude (Texas), plaats